Едейский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Едейский наслег — в Намском районе Республики Саха (Якутия).
 Едейский наслег — в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия).